EZ est un code, qui signifie :
 Turkménistan, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
« ez » est un diminutif de « easy » (« facile » en anglais). Il est notamment utilisé dans le monde des jeux vidéos, par les « gamers » lorsque le jeu est trop facile.
Par Renault, pour nommer le concept-car Renault EZ-Ultimo.

Code